142 километр — остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в городском округе Луховицы Московской области.

Фото 
Фотография платформы

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Луховицы